Zeus – w mitologii greckiej najwyższy bóg
 Zeus – planetoida o numerze katalogowym 5731
 Zeus – rodzaj grzybów
 Zeus – rodzaj ryb z rodziny piotroszowatych
 „Zeus” (Lechosław Domański) – harcmistrz, bohater książki Kamienie na szaniec
 Zeus – superkomputer zainstalowany w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 „Zeus” (Kamil Rutkowski) – polski raper
 Zeus (wirus komputerowy) – wirus komputerowy

Zobacz też 

 Zeus Olimpijski – posąg kultowy Zeusa
 Hey Zeus! – album grupy muzycznej X
 XLIM-49 Nike-Zeus – pocisk antybalistyczny